Volador puede referirse a:
 Persona, animal o cosa que vuela.

 Amphipterygium adstringens, planta, por su nombre común.
 Dactylopterus volitans, pez, por su nombre común.
 Gasteropelecidae, familia de peces, por su nombre común.
 Gyrocarpus americanus, planta, por su nombre común.
 Illex coindetti, molusco cefalópodo similar al pasamar, por su nombre común.
 Taraxacum officinale, planta, por su nombre común.